Suchcice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Suchcice, village de la voïvodie de Łódź
 Suchcice, village de la voïvodie de Mazovie